Canhac (Alta Garona), comú llenguadocià al Lauragués (departament de l'Alta Garona, regió d'Occitània, França)
 Canhac (Tarn), comú al departament del Tarn (Occitània)
 Canhac del Causse, comú al departament d'Òlt (Occitània)